Bruno Lima (wielrenner) (1985), Portugees wielrenner
 Bruno Lima (volleyballer) (1996), Argentijns volleyballer